Slovo kumulace není zcela jednoznačné a může vyjadřovat více různých pojmů :

obecně
 synonymum pro hromadění – nejčastěji ve smyslu nadměrného shromažďování předmětů, látek a dalších entit

ve společnosti a právu
 kumulace funkcí – stav kdy někdy dochází k nevhodnému či nežádoucímu hromadění společenské moci
 kumulace žalob – hromadění žalob

ve volebním právu, volbách
 kumulace hlasů (kumulování hlasů), preferenční hlasy – kroužkování

ve statistice
 kumulace (statistika) – přičítání; v časové řadě se hodnota na každém dalším úseku přičítá k předchozí hodnotě; kumulativní údaj představuje součet za několik období, na rozdíl od průměrného údaje

v medicíně
 kumulace léku – hromadění léčiva v lidském organismu
 kumulace jedu – hromadění tzv. kumulativního jedu v lidském organismu

v chemii
 kumulace výbuchu – soustředění účinku detonace do určitého směru 
 kumulativní střela
 kumulativní puma

v technice
 kumulace poškození – opakované poškození předmětu nebo materiálu vedoucí k jeho únavě a k dalším poruchám

Související články 
 akumulace